Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 10. Светском првенству у атлетици у дворани 2004. у Будимпешти одржано је 5. и 6. марта.

Титулу светског првака освојену на Светском првенству 2003. у Бирмингему одбранио је Стефан Холм из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовало је 17 такмичара из 14 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2004. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис у дворани пре првенства (5. марта 2004), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су СП 2004.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 5. марта 2004. године у 16:20. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 2,30 м, коју је није прескочио ниједан учесник, па се 9 са најбољим постигнутим резултатима пласирало у финале {кв}.,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља.

Финале 
Такмичење је одржано 6. марта 2004. године у 18:15. У финалу је учествовало 9 скакача увис који су испунили квалификациону норму.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2004. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2004.
Скок увис на Светском првенству у атлетици у дворани